Absorptie (fysische chemie), opname van gasdeeltjes, vloeibare deeltjes of vaste deeltjes in vloeibaar of vast materiaal
 Resorptie, in de fysiologie de opname van stoffen in het bloed vanuit het spijsverteringskanaal
 Absorptie (natuurkunde), in de optica de absorptie van fotonen door een materiaal
 Geluidsabsorptie, in de akoestiek de absorptie van geluidsgolven (of fononen) door een materiaal
 Absorberend element, in de wiskunde een element dat ongevoelig is voor een extra bewerking met een ander element
 Absorptie (economie), de vraag naar een product door de markt
 Absorptie (psychologie), het mentaal opnemen van informatie
 Absorptie (internationaal recht), in de statenleer het opgaan van de ene staat in de andere

Absorptie moet niet verward worden met adsorptie.